

Astronomia
 4093 Bennett – asteroide della fascia principale

Geografia
Russia
Isola di Bennett – isola dell'Oceano Artico
Stati Uniti d'America
Bennett – città della contea di Adams, Colorado
Bennett – città della contea di Cedar, Iowa
Bennett – città della contea di Douglas, Wisconsin
Contea di Bennett – contea del Dakota del Sud

Onomastica
Bennett – variante inglese del nome proprio di persona Benedetto

Persone

Pagine correlate
Bennet